En Pologne, Rogaczewo peut désigner :

 Rogaczewo, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Rogaczewo, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.